

Biologia 
 PRP – Plasma ricco in piastrine (Platelet-rich plasma)

Chimica 
 PRP – Poliribitolfosfato, componente capsulare di Haemophilus influenzae

Codici 
 PRP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Propriano (Francia)
 prp – codice ISO 639-3 della lingua parsi

Mineralogia 
 Prp – abbreviazione di piropo

Note